10 minut – polski telewizyjny program publicystyczny, emitowany w 2005 roku przez stację Tele 5 codziennie o godzinie 21:50. Program ten zajmował się omawianiem najważniejszych wydarzenia dnia. Program prowadzili: Tomasz Wołek, Maciej Łętowski oraz Krzysztof Czabański. Zapraszali do swojego studia grono wytrawnych publicystów, między innymi: Daniela Passenta, Jacka Żakowskiego, Piotra Gabriela czy Rafała Ziemkiewicza. Obecnie program nie jest już nadawany.

Telewizyjne programy publicystyczne